Záříčí steht für folgende Orte in Tschechien:
 Záříčí, Gemeinde im Okres Kroměříž
 Záříčí, Ortsteil von Dírná, Okres Tábor
 Záříčí u Mladé Vožice, Ortsteil von Šebířov, Okres Tábor
 Záříčí, Ortslage von Zlín, Okres Zlín